

Santi e beati 
 San Quirino di Neuss (†117), tribuno e martire romano sotto Traiano, celebrato il 30 aprile
 San Quirino (†III secolo), martire in Gallia con i santi Nicasio, vescovo di Rouen, Pienzia e Scubicolo, celebrato l'11 ottobre;
 San Quirino di Tegernsee († 269), martire a Roma, celebrato il 25 marzo
 San Quirino (†309), vescovo di Sisak, in Croazia, e martire sotto Galerio, celebrato il 4 giugno.

Altro 
 San Quirino, comune in provincia di Pordenone
 San Quirino, località (non frazione) di Cormons in provincia di Gorizia